

Witmarsum, ville de l'État de Santa Catarina

Witmarsum, village de la commune de Wûnseradiel, en Frise